Il doppio del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ronnie Båthman e Andrew Castle che hanno battuto in finale Olli Rahnasto e Johan Vekemans 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Ronnie Båthman /  Andrew Castle (Campioni)
 Olli Rahnasto /  Johan Vekemans (finale)

 Olivier Delaître /  Martin Laurendeau (semifinali)
 Joey Rive /  Greg Van Emburgh (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 1989